Hopfenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Hopfenmüller (* 1959), deutsche Filmemacherin und Musikproduzentin
 Lorenz Hopfenmüller (1844–1890), katholischer Geistlicher, Pressekaplan und Missionar in Indien